Dr. Mario, le jeu vidéo sorti en 1990 ;
Dr. Mario, une série de jeux vidéo dont le personnage principal est Mario.